Bojanovice (deutsch Bojanowitz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Bojanovice u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-západ
 Bojanovice u Znojma, Gemeinde im Okres Znojmo
 Bojanovice, Ortsteil von Rabí, Okres Klatovy
 Bojanovice, Ortsteil von Zlobice, Okres Kroměříž

 Dolní Bojanovice (Unter Bojanowitz), Gemeinde im Okres Hodonín
 Horní Bojanovice (Ober Bojanowitz), Gemeinde im Okres Břeclav